Перекрёстная эластичность спроса () — показатель процентного изменения в количестве купленного товара или услуги в ответ на изменение в цене другого товара или услуги.

Определение 
Перекрёстная эластичность спроса — показатель процентного изменения в количестве купленного товара в ответ на изменение в цене другого товара. Коэффициент перекрёстной эластичности  рассчитывается как:
 ,
где  — это спрос,  — количество купленного товара,  — цена товара. То есть формула перекрёстной эластичности спроса показывает степень изменения спроса на товар  в ответ на изменение цены другого товара .

Значения 
Коэффициент перекрестной эластичности спроса положителен  тогда, когда оба товара являются взаимозаменяемыми (субститутами). Потребители могут заменить потребление товара  на потребление товара . И чем больше взаимозаменяемость двух товаров, тем выше значение коэффициента. Например, две марки автомобилей, две марки напитков и т.д.

Коэффициент перекрестной эластичности спроса отрицателен  тогда, когда оба товара являются взаимодополняемыми (комплементарными). Потребители в краткосрочном периоде не могут изменить потребление товара  без изменения в ту же сторону потребления товара . И чем больше взаимодополняемость товаров, тем больше будет и значение коэффициента по модулю. Также можно сделать вывод, что товары  и  «идут в комплекте» с друг с другом.

Коэффициент перекрестной эластичности спроса нулевой  тогда, когда два товара  взаимонесвязаны. Потребление одного товара не зависит от цены на другой. Например, компьютер и мороженое.

Факторы 
Факторы, определяющие коэффициент перекрестной эластичности спроса, являются естественные свойства товаров или услуг, их способность замещать друг друга в потреблении.

Перекрестная эластичность спроса по цене может быть асимметричной: когда цена первого товара снизится, а спрос на другой товар возрастёт, но если цена второго товара повысится, а спрос на первый товар не изменится.

Эффект дохода 
Коэффициент перекрестной эластичности спроса может быть использован для характеристики взаимозаменяемости и взаимодополняемости товаров только при малых изменениях цен. При значительных изменениях цен проявляется влияние эффекта дохода, что приводит к изменению спроса на оба товара. Так, если цена первого товара снизится вдвое, то возрастет потребление не только первого товара, но и других товаров. Таким образом, , а значит эти товары или услуги необходимо относить как взаимодополняющие. Чтобы такого не было, при расчетах перекрестной эластичности исключается влияние эффекта дохода:

 .
Когда коэффициент перекрестной эластичности спроса, исключающий эффект дохода, положителен , то такие товары или услуги называются нетто-субститутами (или взаимозаменяемые по Хиксу). Товары или услуги, определённые с  называются как брутто-заменители.

Когда коэффициент перекрестной эластичности спроса, исключающий эффект дохода, отрицателен , то такие товары или услуги называются нетто-дополняющие. А товары или услуги, определённые по , называются как брутто-дополняющие.

В случае возникновения перекрёстного эффекта говорят, что товар X определён как нетто-заменитель товара Y, а товар Y является нетто-заменитель товара X. Товары X и Y являются брутто-заменителями, но нетто-дополняющими, так как результат изменения цены — отрицателен, поскольку положительный эффект замены перекрывается отрицательным эффектом дохода. Свойство заменяемости является доминирующим отношением в системе в целом.

См. также 
 Эластичность (экономика)
 Эластичность спроса
 Эластичность предложения
 Эластичность спроса по цене
 Эластичность спроса по доходу
 Эластичность предложения по цене
 Дуговая эластичность

Примечания 

Эластичность